EGA, acrònim d'Euskararen Gaitasun Agiria, certificat que acredita el coneixement de l'eusquera
 Ega (majordom) (? - ~640/41), majordom de palau de Nèustria
 Riu Ega, riu al nord d'Espanya, afluent de l'Ebre
 Gran Ega, vall de Ladínia, als marges del riu Gader al Tirol del Sud
 EGA, acrònim d'Enhanced Graphics Adapter, un estàndard gràfic d'IBM
 Ega (llengua), llengua de la família de llengües Niger-Congo parlada a la Costa d'Ivori